est la formule brute de deux isomères.

 ampicilline, numéro CAS 
 céphradine, numéro CAS